Crocanthemum är ett släkte av solvändeväxter. Crocanthemum ingår i familjen solvändeväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Solvändeväxter
Crocanthemum